Baar ist der Name folgender Örtlichkeiten:

Gemeinden:
 Baar (Eifel), Gemeinde im Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Baar (Schwaben), Gemeinde im Landkreis Aichach-Friedberg, Bayern
 Baar ZG, Gemeinde im Kanton Zug, Schweiz
 Bár (deutsch: Baar), Gemeinde im Komitat Baranya, Ungarn
Gemeindeteile:
 Baar (Baar-Ebenhausen), Ortsteil der Gemeinde Baar-Ebenhausen, Landkreis Pfaffenhofen an der Ilm, Bayern
 Baar VS, Ortsteil von Veysonnaz im Kanton Wallis, Schweiz
sowie:
 Baar (Landschaft), Hochebene in Südwestdeutschland
 Baar (Geschichte), mehrere Bezirke im frühmittelalterlichen Alamannien
 Baar (Vogelschutzgebiet), Schutzgebiet im Süden Baden-Württembergs

Baar ist der Familienname folgender Personen:
 Anna Baar (* 1973), österreichische Autorin
 Charles van Baar van Slangenburgh (1902–1978), niederländischer Fußballspieler
 Eduard Baar von Baarenfels (1855–1935), kaiserlich königlicher Feldmarschallleutnant der Österreich-Ungarischen Monarchie
 Eduard Baar-Baarenfels (1885–1967), österreichischer Heimwehr-Führer und Politiker
 Hanne Baar (* 1974), deutsche Psychologin und Autorin

 Jindřich Šimon Baar (1869–1925), tschechischer Schriftsteller und Priester
 Johannes Baar-Baarenfels (* 1963), österreichischer Architekt
 Philipp Baar (* 1992), deutscher Leichtathlet
 Roland Baar (1965–2018), deutscher Rudersportler
 Rudolf Baar, österreichischer Naturforscher und Autor
 Tim Baar (1912–1977), US-amerikanischer Spezialeffektekünstler und Oscarpreisträger
 Wolfgang Baar (* 1933), deutscher Politiker (SPD)

Baar, Weiteres:
 Bahār, im Raum des Indischen Ozean verwendete alte Gewichtseinheiten (um die 100–400 kg)

Siehe auch:
 Auf der Baar (Berg im Hohen Westerwald)
 Bar
 Bahr (Begriffsklärung)